«Трабахадорес» (, «Трудящиеся») — кубинская еженедельная газета, официальный печатный орган Профсоюзного центра трудящихся Кубы, одна из крупнейших газет страны.

История 
Издание газеты началось в июне 1970 года. В 1981 году тираж газеты составлял 96 тыс. экземпляров.

В апреле 1997 года началась публикация материалов газеты в сети Интернет, в дальнейшем начал работу официальный интернет-сайт издания (на английском и испанском языках).

В 2006 году тираж газеты составлял около 150 тыс. экземпляров.

Примечания 

Газеты Кубы
Коммунистические газеты